Dit is een lijst van planetoïden 112601-112700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 112601 - || 2002 PN60 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112602 - || 2002 PP60 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112603 - || 2002 PW60 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112604 - || 2002 PX60 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112605 - || 2002 PZ60 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112606 - || 2002 PL61 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112607 - || 2002 PT62 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112608 - || 2002 PC63 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112609 - || 2002 PE63 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112610 - || 2002 PE64 || 3 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112611 - || 2002 PQ64 || 3 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112612 - || 2002 PX64 || 4 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112613 - || 2002 PL65 || 4 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112614 - || 2002 PM67 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112615 - || 2002 PW67 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112616 - || 2002 PD68 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112617 - || 2002 PW69 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112618 - || 2002 PZ69 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112619 - || 2002 PR70 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112620 - || 2002 PT70 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112621 - || 2002 PV70 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112622 - || 2002 PY70 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112623 - || 2002 PB71 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112624 - || 2002 PM73 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112625 - || 2002 PO73 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112626 - || 2002 PV74 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112627 - || 2002 PX75 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112628 - || 2002 PF76 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112629 - || 2002 PY76 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112630 - || 2002 PA77 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112631 - || 2002 PT77 || 11 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112632 - || 2002 PM78 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112633 - || 2002 PR78 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112634 - || 2002 PV78 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112635 - || 2002 PZ78 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112636 - || 2002 PJ79 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112637 - || 2002 PK80 || 6 augustus 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 112638 - || 2002 PQ81 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112639 - || 2002 PT81 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112640 - || 2002 PW81 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112641 - || 2002 PC82 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112642 - || 2002 PE82 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112643 - || 2002 PP82 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112644 - || 2002 PV82 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112645 - || 2002 PX82 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112646 - || 2002 PJ83 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112647 - || 2002 PQ83 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112648 - || 2002 PR83 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112649 - || 2002 PA84 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112650 - || 2002 PF84 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112651 - || 2002 PK84 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112652 - || 2002 PB85 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112653 - || 2002 PN85 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112654 - || 2002 PP85 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112655 - || 2002 PT85 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112656) Gines || 2002 PM86 || 12 augustus 2002 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 112657 - || 2002 PO86 || 13 augustus 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| 112658 - || 2002 PQ86 || 13 augustus 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112659 - || 2002 PS86 || 13 augustus 2002 || Tenagra || Tenagra
|-
| 112660 - || 2002 PX86 || 14 augustus 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112661 - || 2002 PR87 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112662 - || 2002 PE88 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112663 - || 2002 PK88 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112664 - || 2002 PN89 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112665 - || 2002 PY89 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112666 - || 2002 PK91 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112667 - || 2002 PR91 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112668 - || 2002 PH92 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112669 - || 2002 PM92 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112670 - || 2002 PT93 || 11 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112671 - || 2002 PV94 || 12 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112672 - || 2002 PW94 || 12 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112673 - || 2002 PA95 || 12 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112674 - || 2002 PJ95 || 13 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112675 - || 2002 PK95 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112676 - || 2002 PQ95 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112677 - || 2002 PW95 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112678 - || 2002 PD96 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112679 - || 2002 PL96 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112680 - || 2002 PS96 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112681 - || 2002 PX96 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112682 - || 2002 PX97 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112683 - || 2002 PG98 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112684 - || 2002 PX98 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112685 - || 2002 PY98 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112686 - || 2002 PD99 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112687 - || 2002 PF99 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112688 - || 2002 PH99 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112689 - || 2002 PR99 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112690 - || 2002 PB100 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112691 - || 2002 PN100 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112692 - || 2002 PB101 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112693 - || 2002 PF101 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112694 - || 2002 PO101 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112695 - || 2002 PY101 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112696 - || 2002 PJ102 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112697 - || 2002 PC103 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112698 - || 2002 PP103 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112699 - || 2002 PH104 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112700 - || 2002 PY104 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten